Alone in the Dark (computerspelserie), een spelreeks
 Alone in the Dark (computerspel uit 1992), het eerste deel van de computerspelreeks
 Alone in the Dark 2
 Alone in the Dark 3
 Alone in the Dark: The New Nightmare
 Alone in the Dark (computerspel uit 2008)
 Alone in the Dark (1982), een horrorfilm uit 1982 met Jack Palance, Donald Pleasence en Martin Landau
 Alone in the Dark (2005), gelijknamige verfilming van de spelreeks uit 2005
 Alone in the Dark II, een film uit 2008 en een vervolg op de film uit 2005
 Alone in the Dark, een lied van de Amerikaanse thrashmetalband Testament van hun album The Legacy uit 1987
 Alone in the Dark, een lied van John Hiatt van zijn album Bring the Family uit 1987